Division III i fotboll 1931/1932 bestod av åtta grupper. Division II skulle utvidgas och ovanligt många lag gick upp denna säsong. De lag som gick upp var: IFK Grängesberg, Brynäs IF, Djurgårdens IF, Reymersholms IK, IK City, Örebro IK, Billingsfors IK, Karlskoga IF, Slottsbrons IF, Degerfors IF, Åtvidabergs IF, Motala AIF, Kalmar FF, Kalmar AIK, IFK Karlshamn, IFK Uddevalla, Krokslätts FF, Jonsereds IF, Surte IS, Majornas IK, Malmö BIF, Lunds BK.

Serier

Uppsvenskan

Östsvenskan

Mellansvenskan

Nordvästra

Södra mellansvenskan

Sydöstra

Västsvenskan

Sydsvenskan

Källor
http://home.swipnet.se/clasglenning/

1931 i Sverige
1932 i Sverige
1931/1932
Fotbollssäsongen 1931/1932